Александр Евгеньевич Попов: Попов, Александр Евгеньевич (род. 1949) — российский педагог.
 Попов, Александр Евгеньевич (род. 1980) — российский журналист.